Илья Дмитриевич Попов (род. , Санкт-Петербург, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
Воспитанник петербургского «Спартака», в системе клуба находился с 15 лет. В 2014 году, после потери петербургским клубом профессионального статуса, перешёл в «Нижний Новгород».

В январе 2015 года отправился в аренду до конца сезона 2014/2015 в «Спартак-Приморье». Вместе с приморским клубом стал бронзовым призёром Кубка России и серебряным призёром Суперлиги.

В феврале 2017 года подписал новый трёхлетний контракт с «Нижним Новгородом».

В сезоне 2018/2019 Попов принял участие в 14 матчах Единой лиги ВТБ и набирал в среднем 7,1 очка, 2,2 подбора, 0,6 передачи. В Лиге чемпионов ФИБА его статистика составила 4 очка, 3,3 подбора и 1 передачу в 14 встречах. В феврале 2019 года Попов и нижегородский клуб достигли обоюдного решения по досрочному расторжению контракта.

Свою карьеру Попов продолжил в «Енисее». По окончании сезона в Единой лиге ВТБ Илья получил приглашение из швейцарского клуба «Лайнс де Женев», которому было необходимо усиление перед плей-офф. В финальных матчах чемпионата Швейцарии «Лайнс де Женев» Попова трижды уступил «Фрибур Олимпику» и стал серебряным призёром турнира.

В сезоне 2019/2020 Попов провёл 18 игр в Единой лиге ВТБ и набирал в среднем 4,8 очка, 1,9 подбора и 0,7 передачи. В 12 матчах Кубка Европы ФИБА его статистика составила 7 очков, 3,3 подбора и 1,2 передача.

В июле 2020 года Попов подписал с «Енисеем» новый контракт.

В июне 2021 года Попов перешёл в «Руну». В составе команды Илья серебряным призёром Суперлиги-1, бронзовым призёром Кубка России, а также был включён в символическую пятёрку турнира как «Лучший центровой».

Сборная России 
В 2013 году в составе молодёжной сборной России занял 8 место на чемпионате Европы (до 18 лет).

В 2015 году принял участие в чемпионате Европы (до 20 лет), проходившим в Италии. По итогам турнира молодёжная сборная России заняла 16 место.

В январе 2019 года Попов был включён в резервный список сборной России для участия в играх квалификации чемпионата мира-2019.

В июне 2019 года Попов получил приглашение в открытый тренировочный лагерь для ближайшего резерва сборной России.

Личная жизнь 
19 мая 2017 года в Санкт-Петербурге Илья Попов и его девушка Марина официально стали мужем и женой

Достижения 
  Серебряный призёр чемпионата Швейцарии: 2018/2019
  Серебряный призёр Суперлиги-1 дивизион: 2014/2015, 2021/2022
  Серебряный призёр Кубка России (2): 2017/2018, 2018/2019
  Бронзовый призёр Кубка России (2): 2014/2015, 2021/2022

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Лайнс де Женев»
Игроки БК «Руна»
Центровые